EI est un terme médical pour endocardite infectieuse, une forme d'inflammation de l'endocarde.

EI est un sigle qui désigne :
 État islamique, organisation djihadiste ayant proclamé en 2014 un califat en Irak et en Syrie ;
 Emmaüs International, mouvement de solidarité fondé par l'abbé Pierre ;
 Écart interquartile, mesure statistique ;
 Éclaireurs israélites, mouvement juif de scoutisme ;
 Entreprise individuelle, une entreprise dirigée par une seule personne ;
 Effet indésirable, en ce qui concerne un médicament ;
 Entreprise d'insertion, terme de juridiction française ;
 LEncyclopédie de l'Islam ;
 Emotional Intelligence, ou intelligence émotionnelle en français, capacité à utiliser les émotions et les sentiments.

EI est un code qui désigne l'Irlande :
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs (voir également ) ;
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Ei est le symbole du préfixe binaire Exbi signifiant 2 =  (comme kilo signifie 10 =  de mesure).

En mathématiques, Ei désigne la fonction exponentielle intégrale.

Ei et Eî sont des digrammes de l'alphabet latin.

Ei Hisatora (1558-1587) est un samouraï de l'époque Sengoku.Ei''''', film néerlandais de Danniel Danniel sorti en 1988.

Code